Wiendorf ist der Name folgender Orte:

 Wiendorf (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Wiendorf (Könnern), Ortsteil im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt

 Wiendorf (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee), Ortschaft von St. Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
Siehe auch:
 Windorf